Flitsch ist:

 eine umgangssprachliche Bezeichnung der Oleftalbahn
 der deutsche Name der slowenischen Gemeinde Bovec
 kölscher Ausdruck für Mandoline
 ein Begriff in der Heraldik, siehe Flitsch (Heraldik)
 ein Distrikt im Saarbrücker Stadtbezirk Dudweiler 

Flitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Mareile Flitsch (* 1960), deutsche Ethnologin und Sinologin
 Sabine Flitsch (* 1958), organische Chemikerin
 Wilhelm Flitsch (1924–2012), organischer Chemiker